Het ATP-toernooi van Rotterdam 1975 (met de officiële naam ABN World Tennis Tournament 1975) werd van 24 tot en met 2 maart 1975 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1975 trok 47.242 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

1975
Rotterdam